Фунюан () — вьетнамский топоним:
 Фунюан — один из девятнадцати городских районов города Хошимин.
 Фунюан — община в уезде Лукнган, провинция Бакзянг.